

События 
 476 год считается веткой, от которой берёт начало период Средневековья, однако такая точка зрения не является единственной (См. основную статью).

Европа 
 Консулы император Василиск (2-й раз) и Флавий Армат.
 Август — Илл и Трокунд примирились с Зеноном и двинулись к Константинополю. Василиск отправил навстречу войско своего племянника Армата. Армат передал Зенону войско с условием, что тот провозгласит сына Василиска кесарем. С помощью короля остготов Теодориха Зенон вступил в Константинополь и был принят народом и сенатом. Василиск укрылся в церкви. Зенон заточил его в Кукузе в Каппадокии с женой и детьми и приказал уморить голодом. 
 Мир Византии с вандалами.
 Скиры, другие готские племена и аланы потребовали от римлян раздела всех земель в Италии.
 28 августа — Орест отказал своим наёмникам герулам, скирам и  в разрешении поселиться на итальянской земле, и варвары убили его в Пьяченце. Варвары поставили во главе правления телохранителя императора Одоакра, который  передал им треть италийских земель.
 4 сентября — Одоакр вступил в Равенну и низложил Ромула Августула, которого выслал в Кампанью (традиционная дата падения Западной Римской империи).
 Пётр Кнафей восстановил должность Патриарха Антиохийского и всего Востока.
 476—493 — Король Италии (Флавий) Одоакр.
 Вестготы побеждают в Галлии франков и становятся самым сильным германским племенем Западной Европы.
 Вестготы записывают в Кодекс Эйриха свой первый свод законов.

Китай 
 Отравлен отрёкшийся император Северной Вэй Тоба Хун I.

Родились 
 Ариабхата (ум. 550) — индийский астроном и математик.
 Иларий Галеатский (ум. 15 мая 558) — святой отшельник.

Скончались 
 Василиск — византийский император c 475.
 Марк — сын и соправитель императора Василиска.
 Орест — западноримский военачальник, отец Ромула Августа.
 Тоба Хун (род. 454) — 7-й император Северной Вэй в 466—471.
 Тонантий Ферреол (род. 415 или 418) — преторианский префект Галлии в 451—452, друг Сидония Аполлинария.

См. также